Publius Valerius Publicola, consul i. e. 509–507 között, valamint i. e. 504-ben
 Publius Valerius Publicola, consul i. e. 475-ben és i. e. 460-ban
 Publius Valerius Publicola, consul i. e. 352-ben, dictator i. e. 344-ben